Dieser Artikel behandelt die griechische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Abschlusstabelle der Gruppe 6

Spielergebnisse

Griechisches Aufgebot 

Griechenland
2004